Polska:
 5 Armia (II RP)

Amerykańska:
 5 Armia (USA)

Niemieckie:
 5 Armia (III Rzesza)
 5 Armia Pancerna (III Rzesza)

Rosyjskie:
 5 Armia (RFSRR)
 5 Armia (ZSRR)
 5 Armia Pancerna (ZSRR)
 5 Armia (Imperium Rosyjskie)
 5 Gwardyjska Armia
 5 Gwardyjska Armia Pancerna

Inne:
 5 Armia (Austro-Węgry)